El Capricho est une station de la ligne 5 du métro de Madrid. Elle est située sous la rue de La Rioja, à l'intersection avec la rue Pinos de Osuna, dans le quartier d'Alameda de Osuna, de l'arrondissement de Barajas, à Madrid en Espagne.

Situation sur le réseau 
La station est située entre Alameda de Osuna, le terminus, au nord-est et Canillejas au sud-ouest, en direction de Casa de Campo. 

Elle possède deux voies et deux quais latéraux.

Histoire 
Elle est ouverte le , lors de la mise en service du prolongement de la ligne 5 entre Canillejas et Alameda de Osuna.

Services aux voyageurs

Accès et accueil 
La station possède deux accès équipés d'escaliers et d'escaliers mécaniques, auxquels s'ajoute un accès direct par ascenseur depuis l'extérieur.

Desserte

Intermodalité 
La station est en correspondance avec la ligne d'autobus n°114 du réseau EMT.

À proximité 
La station est située à proximité du parc El Capricho.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Madrid
 Ligne 5 du métro de Madrid

Lien externe 
 

Station de la ligne 5 du métro de Madrid
Station de métro mise en service en 2006